Goeldi, Göldi oder Göldin ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Göldi (oder Göldin; 1734–1782), letzte legal hingerichtete „Hexe“ in Europa
 (Dani) Göldin, Pseudonym von Daniel Ryser (* 1979), Schweizer Journalist, Rapper und Buchautor 
 Emil Goeldi (1859–1917), Schweizer Naturforscher
 Fabrice Göldi (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler
 Lena Göldi (* 1979), Schweizer Judoka
 Max Göldi (* 1955), Schweizer Manager

Göldin bezeichnet:
 Anna Göldin (Roman), Roman von Eveline Hasler aus dem Jahr 1982
 Anna Göldin – Letzte Hexe, Spielfilm von Gertrud Pinkus aus dem Jahr 1991